Чемпионат Европы по фигурному катанию 1972 года проходил с 11 по 15 января в Гётеборге (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 18 европейских стран и рекордное количество спортсменов 125 фигуристов.

У мужчин победил представитель Чехословакии Ондрей Непела, у женщин победила представительница Австрии Беатрис Шуба, среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, в танцах чемпионами Европы стали представители ФРГ Ангелика Бук и Эрих Бук.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
1972 год в фигурном катании
Европа
Январь 1972 года
Спорт в Швеции в 1972 году
Чемпионаты Европы в 1972 году
Чемпионаты Европы в Швеции